Fe, Fé  eller FE kan avse: 

 Fe – ett övernaturligt kvinnligt väsen
 Fe – kemiskt tecken för grundämnet järn
 FE – Danmarks utlandsunderrättelsetjänst, se Forsvarets Efterretningstjeneste
 FE – IATA:s kod för ett nedlagt flygbolag i Nevada i USA, se Primaris Airlines
 FE – IATA:s kod för ett flygbolag i Taiwan, Far Eastern Air Transport
 FE – ett skottår som börjar en tisdag, se Söndagsbokstav
Ten Fé alternativt Fé – ett brittiskt indiepopband

Se även 
 Santa Fe – flera
 Autodafé
 Nikon FE
 Volvo FE